Ким Дюпо́н (, ) — датский кёрлингист и тренер по кёрлингу.

Достижения 
 : золото (1980, 1981).

Команды 

(скипы выделены полужирным шрифтом)

Результаты как тренера национальных сборных

Частная жизнь 
Член семьи кёрлингистов (один из самых известных кёрлинг-«кланов» в Дании). Сын Оливер — серебряный призёр . Две дочери, Мадлен и Дениз, также выступали за сборные Дании по кёрлингу: в числе прочего, Дениз участвовала в соревнованиях по кёрлингу на зимних Олимпийских играх  и , Мадлен — в одной команде с Дениз на зимних Олимпийских играх ; обе — призёры чемпионатов мира и Европы. Оливер и Дениз вместе выступали как смешанная парная сборная Дании по кёрлингу на ; Оливер вместе с сестрой Мадлен (которая была скипом команды) выиграли чемпионат Дании по кёрлингу среди смешанных команд в 2007.

Еще одна из членов их семьи и кёрлингистка приехала из России. В июне 2017 Оливер обручился с российской кёрлингисткой Викторией (Витой) Моисеевой (которая в замужестве стала Виктория Дюпон), с которой познакомился за несколько лет до этого на международных соревнованиях по кёрлингу. Они поженились в июле 2018.

Примечания

Ссылки 

 
 Видео: 

Кёрлингисты по алфавиту
Кёрлингисты Дании
Тренеры по кёрлингу Дании